Barbara Underhill est une patineuse artistique canadienne née le  à Oshawa. Son partenaire de patinage est Paul Martini.

Avec Martini, elle est notamment  championne du monde en 1984 et quintuple championne du Canada.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec son partenaire Paul Martini

Notes et références

Liens externes 
 

 

Patineuse artistique canadienne
Naissance en juin 1963
Naissance à Oshawa
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Championne du monde de patinage artistique